Résultats détaillés de l'édition 1981 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Faits marquants 
Le Suédois Björn Borg échoue dans sa quête d'un sixième titre consécutif à Wimbledon face à celui qui avait déjà failli l'éliminer l'année précédente, John McEnroe. L'Américain gagne cette fois en quatre sets serrés alors que Borg avait déjà frôlé l'élimination en demi-finale face à l'éternel Jimmy Connors.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Chris Evert remporte facilement son troisième et dernier titre à Wimbledon, ne perdant aucun set pendant tout le tournoi. Elle bat en finale la Tchèque Hana Mandlíková qui réussit une nouvelle fois à prendre le meilleur sur Martina Navrátilová, en demi-finale. C'est encore le double qui permet à Navrátilová de se consoler, en remportant le premier titre d'une longue série de succès en grand chelem avec sa nouvelle partenaire Pam Shriver.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1981 de l'ATP
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1981
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1981
Tennis en juin 1981
Tennis en juillet 1981